Armenia az ókori Arme tartomány nevéből származó területnév. A történelem két Armeniát ismert: Kis- és Nagy-Armeniát, amelyeket görög és latin néven emlegetnek, mivel a hellenisztikus és a római időkben léteztek. Kis-Örményország még a keresztes háborúk idején is létezett, a Nagy-Örményország utódja pedig a mai Örményország.

 Armenia Magna (görög) és Armenia Maior (latin)
 Armenia Mikra (görög) és Armenia Minor (latin)
 Arme; ókori elődjük
 Örményország; mai megnevezése.

 Armenia szamosújvári örmény-magyar nyelvű folyóirat
 Armenia  a tűzlepkék (Lycaeninae) alcsaládjában a farkincásboglárka (Eumaeini) nemzetség egyik neme

Földrajz
 Armenia, város Kolumbiában, Quindío megye székhelye
 Armenia, település Kolumbiában, Antioquia megyében
 Armenia, település Salvadorban, Sonsonate megyében
egyéb
 780 Armenia, kisbolygó